

Personas
 Agustín Aveledo, ingeniero y educador venezolano.
 Ramón Aveledo Hostes, ornitólogo venezolano.
 Ramón Guillermo Aveledo, abogado y político venezolano.